Głębowiec ist der Name

 des westlichen Teils des Tals Dolina Chochołowska in Polen, siehe Głębowiec (Dolina Chochołowska)
 eine Schlucht im Tal Dolina Kościeliska, siehe Głębowiec (Dolina Kościeliska)